

Organizzazioni
Khālsā – cavalleria del sikhismo
Babbar Khalsa – organizzazione militante indiana

Persone
Gurbaksh Singh Khalsa – attivista sikh

Località geografiche
Jeron Khalsa – località dell'India
Choha Khalsa – città del Punjab (Pakistan)
Nainwal Khalsa – piccolo villaggio del Punjab (Pakistan)

Altro
Balestier Khalsa FC – squadra di calcio di Singapore
Sporting Khalsa FC – squadra di calcio inglese